Les tubes de Jefferies (Jefferies' tubes en anglais) sont des galeries techniques qui parcourent l'intérieur des bases et vaisseaux de la Fédération dans la série Star Trek.

Ils permettent un accès de maintenance aux différentes sections des vaisseaux réservées à l'entretien de machineries, un peu comme les conduits d'aération dans les immeubles. Ils peuvent aussi être utilisés en cas d'urgence, pour se déplacer dans le vaisseau si les autres accès sont condamnés.

Ces tubes parcourent les vaisseaux dans toutes les directions et permettent à un homme d'y ramper, sans pour autant s'y tenir debout. L'entrée se fait par un trou d'homme et la voie est séparée en sections par des trappes d'accès. Le tube vertical est muni d'une échelle d'accès.

Ce terme vient du nom de Matt Jefferies, directeur artistique et designer de production sur Star Trek.

Notes et références 

Technologie de Star Trek